Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für den Copa Telmex 2008. Für das Turnier der Kategorie International Series qualifizierten sich vier Spieler, welche in drei Runden ausgemacht wurden. Insgesamt nahmen 32 Spieler an der Qualifikation teil, die vom 16. bis 18. Februar 2008 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 40 kB)

ATP Tour 2008
Tennisturnier in San José (Kalifornien)